San Valentino (Sorano) - dorp in de gemeente Sorano in de Italiaanse provincie Grosseto 
 San Valentino Torio - gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
 San Valentino in Abruzzo Citeriore - gemeente in de Italiaanse provincie Pescara
 Quartiere San Valentino - dorp  de Italiaanse gemeente Cisterna di Latina in de provincie Latina
 San Valentino Alla Muta: zie Sankt Valentin auf der Haide - dorp in de gemeente Graun im Vinschgau in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol